Trafalgari csata
 Trafalgar-fok
 Trafalgar (album), a Bee Gees nagylemeze
 Trafalgar tér